Runda de calificare la Cupa Billie Jean King 2023 are loc în perioada 14–15 aprilie 2023. Cele nouă câștigătoare ale acestei runde se vor califica pentru Turneul final al Cupei Billie Jean King, în timp ce echipele învinse vor juca play-off-urile.

Sumar rezultate

Rezultate

Spania vs. Mexic

Ucraina vs. Republica Cehă

Marea Britanie vs. Franța

Canada vs. Belgia

Statele Unite vs. Austria

Slovacia vs. Italia

Germania vs. Brazilia

Kazakhstan vs. Polonia

Slovenia vs. România

Note

Legături externe
Draw

2023
2023 în tenis